Эмоциональный процесс
 Эмоциональный процесс — общее название эмоций, чувств, аффектов и настроений.
 Эмоциональный процесс (теория семейных систем) () — чувствительность людей к изменению состояния друг друга, и возникающие в связи с этим эмоциональные реакции, в первую очередь тревога. Особенно интенсивен этот процесс обычно внутри семьи.